Morley (Anglaterra)
 Morley (Iowa)
 Morley (Michigan)
 Morley (Missouri)
 Morley (Mosa)
 Edward Morley (Newark, Nova Jersey, 1838 – West Hartford, Connecticut, 1923), químic estatunidenc conegut per haver realitzat l'experiment de Michelson-Morley amb Albert Michelson el 1887 
 Karen Morley
 Paul Morley
 Robert Morley
 Sean Morley
 Sylvanus Morley
 Sylvanus Grisworld Morley
 Thomas Morley (Norwich, ~1557 – Londres, 1603/04), madrigalista anglès